Piroman je lahko:
 piroman; človek, ki rad požiga
 Piroman, Obrenovac (Srbija)